Dórisz, a dórok lakhelye, ógörög történelmi terület Kis-Ázsiában
 Dórisz, a dórok európai területe Phókisz mellett
 Dórisz, mitológiai alak, az ókeaniszok egyike